Плівка:

 Плівка — тонкий покрив, шар (льоду, пилу, жиру тощо) на поверхні чого-небудь.
 Плівка — легкий прозорий або напівпрозорий матеріал із синтетичної сировини, уживаний для захисних покриттів, замість скла тощо.
 Плівка — форма випуску лікарських засобів.
 Фотоплівка — прозора стрічка, вкрита чутливою до світла речовиною (емульсією).
 Плівка типу 110
 Плівка типу 120
 Плівка типу 126
 Плівка типу 127
 Плівка типу 135
 Плівка типу 220
 Плівка типу 240
 Кіноплівка — світлочутлива плівка для кінознімання та друкування кінофільмів. Різновид фотоплівки.
 Окси-плівка — плівка на металі чи іншому матеріалі, яка переважно складається з оксидів.

Див. також 
 Бульбашкова плівка
 Майстер-плівка

Примітки

Посилання